Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mona Barthel che ha battuto in finale Stephanie Vogt 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Magda Linette (secondo turno)
 Mona Barthel (campionessa)
 Julie Coin (primo turno)
 Elica Kostova (secondo turno)

 Lenka Juríková (primo turno)
 Kiki Bertens (secondo turno)
 Claire De gubernatis (primo turno)
 Kristína Kučová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ 42 2011